Marchel ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Marchel (* 1963), österreichischer Maler und Manager
 Heinz Marchel (* 1967), österreichischer Radrennfahrer

Siehe auch: Marchl